András Katona – pallanuotista ungherese
Esther Katona – cestista tedesca
Gábor Katona – atleta ungherese
Gyula Katona – ginnasta ungherese
Gyula O. H. Katona – matematico ungherese
Iggy Katona – pilota automobilistico statunitense
József Katona – drammaturgo ungherese
József Katona – nuotatore ungherese
Kálmán Katona – politico ungherese
Kerry Katona – cantante e personaggio televisivo britannica
Máté Katona – calciatore ungherese
Nándor Katona – pittore ungherese
Peter Katona – calciatore slovacco
Sándor Katona – calciatore ungherese
Tamás Katona – storico e politico ungherese

Geografia 

Katona – nome ungherese di Cătina, comune della Romania in Transilvania